Desa Nule kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nulle, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Nule (administrativ by i Indonesien), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar